Montmorency Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Montmorency Township (Illinois)
 Montmorency Township (Michigan)